Andrea Braido – chitarrista italiano
 Jacyr Francisco Braido – vescovo cattolico brasiliano